«Эра милосердия» — фоторабота российской арт-группы «Синие носы», также известная, благодаря своему сюжету, под названием «Целующиеся милиционеры». Фотография привлекла общественное внимание после запрета на участие работы в парижской выставке соц-арта в октябре 2007 года. Бывший тогда министром культуры России Александр Соколов назвал работу «порнографией» и «позором России».

О работе 
«Эра милосердия» — цветная фотография размером 75×100 см, созданная в 2004 году в Новосибирске «Синими носами» — художниками Вячеславом Мизиным и Александром Шабуровым как часть серии работ «Газетные заголовки» и изображающая двух целующихся мужчин в милицейской форме посреди зимней берёзовой рощи. Серия «Газетные заголовки» была посвящена буквальной визуализации заезженных печатных клише и включает произведения под названиями «Россия на нефтяной игле», «Россия на газовой трубе», «КГБ взрывает Россию» и другие. По словам Шабурова, фотография была вдохновлена работой художника граффити Бэнкси, изображающей двух целующихся английских констеблей, а «Синие носы» не являются «большими поклонниками мужеложества», и не призывают милиционеров «сломя голову записываться в секс-меньшинства»; художник также соглашается со словами неназываемой блогерши: «Это не порнография, а мечта о невозможном, о времени, когда даже милиционеры перестанут мутузить нас дубинками, и начнут бережнее ко всем относиться…».

Работа выставлялась в рамках выставки «Синих носов» «Мода на труд», прошедшей весной 2005 года в галерее Марата Гельмана, участвовала в 51-й Венецианской биеннале (2005 год) , в выставке «Соц-арт. Политическое искусство в России и Китае» в Третьяковской галерее в рамках Второй московской биеннале современного искусства весной 2007 года, фотография выставляется в Музее актуального искусства ART4.RU.

Скандал в октябре 2007 года 

На 19 октября 2007 года было запланировано открытие в парижской галерее «Мезон Руж» (La Maison Rouge) выставки «Соц-арт. Политическое искусство в России с 1972 года», составленной из работ аналогичной выставки Московской биеннале.

8 октября министр культуры и массовых коммуникаций России Александр Соколов выступил с критикой планирующейся парижской экспозиции, сказав, что «…если она там появится, то это будет тот самый позор России, за который отвечать нам придется уже по полной…», обосновав это тем, что «…после того, как святейший патриарх во Франции говорит о нравственности, о критериях духовности, и первое, что делает Россия — она показывает там порнографию», и особо отметив работу Синих носов: «Это недопустимо… везти всю эту порнографию, целующихся милиционеров, эротические картинки в Париж». По результатам выступления министра, руководитель Роскультуры Михаил Швыдкой не рекомендовал к вывозу «Эру милосердия» и некоторые другие выставляемые работы. Также Александр Соколов заявил в отношении выставки, «что сделал всё, что мог, чтобы она туда не поехала».

Организатор выставки Андрей Ерофеев прокомментировал причины раздражения официальных лиц следующим образом: «Налицо некомпетентность российской культурной администрации в области современного искусства. Непонимание ведёт за собой страх, а страх торопит руку снимать произведения безо всяких аргументов. Эти люди даже не знают, кто такие „Синие носы“ или Владислав Монро, что это знаменитые художники, хорошо известные за границей».

Владелец галереи «Maison rouge» Антуан де Гальбер (Antoine de Galbert) заявил, что он «шокирован решением не выпускать те или иные работы». Некоторые российские художники подвергли критике высказывания Соколова, так, член-корреспондент Российской Академии художеств Айдан Салахова заявила «Я выступаю за свободу искусства. То, что делает сейчас министерство культуры и массовых коммуникаций, возмутительно. Это чудовищный антипиар России — страны, где чиновники пытаются определить, что считать искусством, а что нет. Это попытка вернуться к практике, распространенной в советское время». Соавтор «Эры милосердия» Александр Шабуров так прокомментировал дискуссию вокруг работы: «„Эра милосердия“: целующиеся милиционеры. Это из серии „Газетные заголовки“. Буквальное изображение разных дурацких клише». «Фотография не имеет никакого отношения к гей-движению. Это доведенная до абсурда фантазия о том, что могло бы произойти, если бы все проявляли по отношению друг к другу милосердие и нежность». Классик соц-арта художник Дмитрий Врубель заметил, что его собственная картина «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» будет участвовать в выставке, несмотря на то, что она изображает поцелуй Леонида Ильича Брежнева и Эриха Хонеккера, и предположил, что выступление Александра Соколова поможет увеличить популярность выставки: «Вообще-то, все выступления подобного рода — это великолепная реклама. Для России такие заявления ничего не значат, а вот во Франции это будет самая популярная выставка, ведь она запрещена Минкультом России». Народный художник СССР Александр Шилов поддержал Соколова, заявив, что тот правильно сделал, не пропустив картину на выставку, а картина «вызывает у людей отвращение и мерзость. Автор при помощи мастерства не смог привлечь внимание, поэтому идёт на чёрный пиар, лишь бы стать известным». В связи с высказыванием  Соколова руководство Третьяковской галереи предъявило ему судебный иск, требуя защиты деловой репутации, в удовлетворении которого было отказано.

Выставка «Соц-Арт. Политическое искусство в России» в парижской галерее «Мезон Руж» была открыта для посетителей 21 октября 2007 года . В экспозиции не участвовали 19 ранее заявленных работ, включая «Эру милосердия». Тем не менее, работа была показана в Париже на проходившей одновременно с выставкой «Соц-Арт» международной художественной ярмарке FIAC.

Как отражение популярности работы «Синих носов», «Целующиеся милиционеры» появились на обложке журнала АртХроника . На церемонии награждения лауреатов «Премии Кандинского» 2007 года в выставочном центре «Винзавод» ведущими выступили «Синие носы», а одетые в милицейскую форму актёры воспроизвели сюжет фотографии на фоне цитаты Василия Кандинского «У каждого жеста может быть бесконечное количество интерпретаций», также «милиционеры» переводили выступления и выводили со сцены награждённых.

Примечания 

Фотографии 2004 года
Произведения современного искусства
Фотографии по алфавиту
Цензура в искусстве
Фотографии России‎